В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Яна Новотна здобула титул, у фіналі перемігши Анке Губер 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Яна Новотна (переможниця)
 Анке Губер (фінал)
 Марі П'єрс (півфінал)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)

 Патті Фендік (півфінал)
 Лариса Нейланд (2-ге коло)
 Лейла Месхі (2-ге коло)
 Джинджер Гелгесон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International